, , настоящее имя — Нобуко Асаи , прозвище — Рурирури, . Родилась 2 июля 1940 года в городе Синьцзин (ныне Чанчунь), Маньчжоу-го (ныне Китай) — японская киноактриса и певица, одна из ярчайших женщин-звезд «золотого века» «Никкацу». В период наибольшего процветания студии, приходившийся на вторую половину 1950-х и 1960-е годы была самой популярной актрисой кинокомпании, а киноленты с её участием пользовались в прокате крайне высокой посещаемостью. Будучи уникальным явлением японской поп-культуры тех лет, Рурико Асаока в период с 1955 по 1967 годы снялась в 121 фильме. Её лицо нередко украшало обложки всех популярных журналов (тираж которых по этой причине раскупался молниеносно), она была законодательницей мод и эталоном красоты для японцев того периода. Рурико Асаока снималась в фильмах различных жанров — комедиях, драмах, мелодрамах или фильмах действия, — традиционных для японского кино исторических дзидайгэки и современных гангстерских боевиках в стилистике якудза эйга. За заслуги в области культуры в 2002 году актрисе была вручена Медаль Почёта с пурпурной лентой. В 2011 году Рурико Асаока была награждена Орденом Восходящего солнца IV степени.

Биография

Ранние годы 
Нобуко Асаи (настоящее имя актрисы) появилась на свет летом 1940 года в Синьцзине, столице государства Манчжоу-го. Её отец, Минамото Асаи, работал секретарём при маньчжурском министре экономики. У него в браке с домохозяйкой Тото родились четыре девочки, второй из которых и была Нобуко. В 1943 году отца перевели в Бангкок в качестве гражданского служащего, где он вместе с семьёй и оставался до окончания войны. После капитуляции Японии всю семью на какое-то время принудительно поместили в лагерь для интернированных японцев, расположенный на реке Менам (ныне Чаупхрая) в Таиланде. По возвращении на родину семейство Асаи с июля 1946 года снимали квартиру в квартале Кадзитё на востоке Токио и жили довольно бедно. Позднее Нобуко неоднократно вспоминала, что матери приходилось шить новые платья из простыней или занавесок. Нобуко пошла в школу с третьего класса (одной из её одноклассниц была также впоследствии известная актриса Юрико Хоси).

Окончила школу в 1956 году, но уже за два года до этого четырнадцатилетняя Нобуко начала сниматься в кино. Она оказалась среди 3000 претенденток на главную роль в новом фильме коммерчески успешного режиссёра Умэцугу Иноуэ «Зелёная музыкальная шкатулка», вышедшем на экраны в 1955 году. Девочка прошла конкурс и вскоре стала одной из звёзд компании «Никкацу», снявшись за последующие 16 лет почти в 150 фильмах, среди которых были лучшие картины кинокомпании в её истории. В эти годы она неоднократно исполняла песни к собственным проектам. Её заглавная песня к фильму «Окаменевшая любовь» в 1970 году была одним из главных национальных шлягеров.

Карьера в кино 
Уже на съёмках дебютного фильма режиссёр Умэцугу Иноуэ подсказал девочке творческий псевдоним, и в дальнейшем она пользовалась псевдонимом Рурико Асаока. Её первые роли были в коммерческих музыкальных комедиях, где она изображала милого подростка, чаще всего младшую сестру таких популярных звёзд «Никкацу» тех лет, как Юмэдзи Цукиока, Миэ Китахара, Хироюки Нагато и Масахико Цугава.

В 1957 году Рурико Асаока впервые появилась на экране в дуэте с идолом молодёжи Юдзиро Исихарой (фильм «Орёл и ястреб»). Исихара получил популярность годом ранее в фильмах о так называемом «солнечном племени». Когда после женитьбы Юдзиро Исихары в 1960 году на своей постоянной партнёрше Миэ Китахаре, его супруга оставила кинематограф навсегда, Рурико стала сниматься с ним регулярно, создав один из запоминающихся творческих тандемов в истории японского кино. К числу лучших совместных работ дуэта Исихара—Асаока относятся фильмы «Любовная история в Гиндзе» (1962, реж. Корэёси Курахара), «В одиночку через Тихий океан» (1963, реж. Кон Итикава), «Красный платочек» (1964, реж. Тосио Масуда), «Засада» (в России — «Засада на Кровавом перевале», 1970, реж. Хироси Инагаки) и др.

С другим популярным актёром, звездой жанра якудза эйга, Акирой Кобаяси, актриса снялась дуэтом в около полусотне фильмов. Их первыми хитами проката были молодёжная комедия «Красивый подкидыш» (1958, реж. Кацуми Нисикава) и слезливая мелодрама «Нет сильнее любви» (1958, реж. Эйсукэ Такидзава). Большим коммерческим успехом пользовался экшн-сериал «Бродячий гитарист» (9 фильмов с 1959 по 1962 гг., реж. Буити Сайто). Другими частыми партнёрами Рурико Асаоки на съёмочной площадке были Дзё Сисидо («Путешествие в одиночку», 1962; «Тайная полиция Азии», 1966 и др. фильмы) и Тацуя Ватари («Победитель» и «Как падающая звезда», оба сняты в 1967 году режиссёром Тосио Масуда, и др.).

Среди лучших работ актрисы периода 1960-х годов роли в таких популярных фильмах, как «Пламя преданности» (1964), «Жажда любви» (1966, выпуск на экран — 1967) — режиссёр обоих лент Корэёси Курахара, и «Золото сёгуна» (1969, реж. Хидэо Гося).

В конце 1971 года Асаока в числе других студийных звёзд ушла из «Никкацу» из-за переориентации компании на киноленты Pinku eiga (мягкое порно). Став свободной актрисой, впоследствии снималась на различных студиях, но значительно реже. Она стала больше работать на ТВ и на театральных подмостках. В этот период актриса начала сниматься в фильмах классиков японской кинематографии: Ёсисигэ Ёсида, Сацуо Ямамото, Ёдзи Ямада, Кон Итикава. Рурико Асаока была названа лучшей актрисой 1975 года за исполнение роли в комедии Ёдзи Ямады «Мужчине живётся трудно. Фильм 15: Зонтик Торадзиро» и была удостоена кинопремий «Голубая лента», «Кинэма Дзюмпо» и «Майнити».

Личная жизнь 
14 мая 1971 года Рурико Асаока сочеталась браком с актёром Кодзи Исидзакой, известным главным образом по роли сыщика  в детективных фильмах Кона Итикавы, снятых по романам Сэйси Ёкомидзо. В 2000 году супруги расстались.

Признание 
 В 2002 году за заслуги в области культуры Рурико Асаока была награждена Медалью Почёта с пурпурной лентой.
 В 2011 году за блистательную карьеру Рурико Асаока была награждена Орденом Восходящего солнца IV степени.

Премии и номинации 
 
 Церемония награждения 1987 года
 Номинация на премию за лучшую женскую роль 1986 года — в фильме «Салон Рокумэйкан».

Премия «Голубая лента»
 18-я церемония награждения (1976)
 Премия лучшей актрисе 1975 года — за роль в фильме «Мужчине живётся трудно. Фильм 15: Зонтик Торадзиро».

Премия журнала «Кинэма Дзюмпо»
 Церемония награждения 1976 года
 Премия лучшей актрисе 1975 года — за роль в фильме «Мужчине живётся трудно. Фильм 15: Зонтик Торадзиро».

Кинопремия «Майнити»
 Церемония награждения 1976 года
 Премия лучшей актрисе 1975 года — за роль в фильме «Мужчине живётся трудно. Фильм 15: Зонтик Торадзиро».
 Церемония награждения 1995 года
 Специальная премия имени Кинуё Танака за карьеру.

 Церемония награждения 1996 года
 Премия лучшей актрисе 1995 года — в фильме «Мужчине живётся трудно. Фильм 48: Алый цветок Торадзиро».

Фильмография 
{| class="wikitable collapsible collapsed" style="clear:none; font-size:90%; padding:0 auto; width:100%; margin:auto"
! colspan=7 align="center" style="background:#FFFFFF"| Избранная фильмография актёрских работ в кино Рурико Асаока
|-
! Год !! Русское название !! Оригинальное название !! Название на ромадзи !! Английское название в международном прокате !! Режиссёр !! Роль
|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 1950-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=4| 1955
| «Зелёная музыкальная шкатулка»
| 緑はるかに
| Midori harukani
| The Green Music Box
| Умэцугу Иноуэ
| Рурико
|-
| «Двадцать четыре вида Гиндзы»
| 銀座二十四帖
| Ginza nijﬁyonjo
| Ginza / Twenty-four Views of Ginza (lit.)
| Юдзо Кавасима
| Рури-тян
|-
| «Мы вновь поём»
| 歌くらべ三羽烏
| Uta kurabe sanbagarasu
| We Sing Again
| Тосиро Оми
| сестра Тосио
|-
| «Поверь мне»
| 幼きものは訴える
| Osanaki mono wa uttaeru
| Believe Me
| Масахиса Сунохара
| Мицуко Акияма
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=5| 1956
| «Сорванец из закоулков»
| 裏町のお転婆娘
| Uramachi no otenba musume
| The Tomboy from the Back Streets
| Умэцугу Иноуэ
| Рурико
|-
| «Забавный друг» («Ребёнок и экспресс»)
| 愉快な仲間　赤ちゃん特急
| Yukaina nakama akachan tokkyū
| Funny Friend / The Baby and Express
| Кацуми Нисикава
| Юко
|-
| «Возлюбленные»
| 愛情
| Aijô
| Lovers
| Киёси Хориикэ
| Хамако Мацуяма
|-
| «Синий прибой»
| 青い怒涛
| Aoi dotō
|
| Кэйдзабуро Кобаяси
| Саюри
|-
| «Любовь на расстоянии от падающей звезды»
| 愛は降る星のかなたに
| Ai wa furu hoshi no kanata ni
|
| Буити Сайто
| Тиэ Сакадзаки
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=8| 1957
| «Три сестры-сорвиголовы: Пляжный танец»
| お転婆三人姉妹　踊る太陽
| Otemba san’nin shimai: Odoru taiyô
| Three Tomboy Sisters: The Dancing Sun
| Умэцугу Иноуэ
| Акико Таки
|-
| «Протестующая молодёжь»
| 青春の抗議
| Seishun no kōgi
|
| Киёси Хориикэ
| Тэру Саката
|-
| «Бунтовщики»
| 反逆者
| Hangyakusha
|
| Такуми Фурукава
| Тиэко Михара
|-
| «Никогда не отвечать»
| 永遠に答えず
| Towa ni kotaezu
| Never to Reply
| Кацуми Нисикава
| Аканэ
|-
| «Сегодняшняя жизнь»
| 今日のいのち
| Kyo no inochi
| This Day’s Life
| Томотака Тадзака
| Таэ
|-
| «Последние дни молодого самурая»
| 月下の若武者
| Gekka no wakamusha
|
| Тайдзо Фуюсима
| Тика
|-
| «Семнадцатилетняя бунтовщица»
| 十七才の抵抗
| Jûnana-sai no teikô
| The 17-Year-Old Rebel
| Умэцугу Иноуэ
| Канако Киёсава
|-
| «Орёл и ястреб»
| 鷲と鷹
| Washi to taka
| The Eagle and the Hawk
| Умэцугу Иноуэ
| Акико
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=12| 1958
| «Тело и душа»
| 心と肉体の旅
| Kokoro to nikutai no tabi
| Body and Soul
| Тосио Масуда
| Рури-тян (в титрах не упомянута)
|-
| «Запрещённые губы»
| 禁じられた唇
| Kinjirare ta kuchibiru
| Forbidden Lips
| Киёси Хориикэ
| Комиё
|-
| «Клыки ночи»
| 夜の牙
| Yoru no kiba
| Fangs of the Night
| Умэцугу Иноуэ
| О-Гин, воровка
|-
| «Никогда не отвечать: Окончание»
| 永遠に答えず　完結篇
| Towa ni kotaezu — Kanketsu-hen
| Never to Reply: Conclusion
| Кацуми Нисикава
| Аканэ
|-
| «Муж носит фартук» (фильм в двух частях)
| 夫婦百景
| Fūfu hyaku kei
| The Husband Wore the Apron
| Умэцугу Иноуэ
| Норико Курата
|-
| «Завтра будет другой день»
| 明日は明日の風が吹く
| Ashita wa ashita no kaze ga fuku
| Tomorrow Is Another Day
| Умэцугу Иноуэ
| Тидори Ёсино
|-
| «Красивая монахиня»
| 美しい庵主さん
| Utsukushii anju-san
| The Beautiful Foundling
| Кацуми Нисикава
| Эцуко Масуи
|-
| «Весна наших ошибок»
| 踏みはずした春
| Fumihazushita haru
| The Boy Who Came Back / Spring Never Came
| Сэйдзюн Судзуки
| Кадзуэ Сугита
|-
| «Канал»
| 運河
| Unga
| The Flow
| Ютака Абэ
| Маюко Итами
|-
| «Человек, который завтра будет держать пари»
| 明日を賭ける男
| Asu o kakeru otoko
| The Man Who Wagers Tomorrow
| Кацуми Нисикава
| Норико Кобаяси
|-
| «Нет сильнее любви»
| 絶唱
| Zesshô
| No Greater Love
| Эйсукэ Такидзава
| Каюки
|-
| «Ветер в Осаке»
| 大阪の風
| Osaka no kaze
| Wind of Osaka
| Ютака Абэ
| Кёко Хосода
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=12| 1959
| «Дружба, вызывающая бурю»
| 嵐を呼ぶ友情
| Arashi o yobu yûjô
| A Friendship That Causes a Storm
| Умэцугу Иноуэ
| Тиаки Томоока
|-
| «Забудьте эту женщину»
| 女を忘れろ
| Onna o wasurero
| To Forget a Woman
| Тосио Масуда
| Наоко Мики
|-
| «Тюрьма Абасири»
| 網走番外地
| Abashiri bangaichi
| Abashiri Prison
| Акинори Мацуо
| Митико Исидзука
|-
| «Солнце в толпе»
| 群集の中の太陽
| Gunshû no naka no taiyô
| Sun in the Crowd
| Умэцугу Иноуэ
| Ёко Сакакибара
|-
| «Я буду это оспаривать»
| 俺は挑戦する
| Ore wa chōsen suru
|
| Акинори Мацуо
| Юки Таками
|-
| «Человек взрывается»
| 男が爆発する
| Otoko ga bakuhatsu suru
| Explosion Came
| Тосио Масуда
| Тиэко
|-
| «Опустившаяся молодёжь»
| 若い傾斜
| Wakai keisha
| Downhill Youth / A Young Person’s Descent
| Кацуми Нисикава
| Минэко Огата
|-
| «Любовь и смерть»
| 世界を賭ける恋
| Sekai o kakeru koi
| Love and Death
| Эйсукэ Такидзава
| Нацуко Нонамура
|-
| «Молодёжная элегия»
| 青春蛮歌
| Seishun banka
| Elegy to Youth
| Умэцугу Иноуэ
| Рёко Акуцу
|-
| «Смерч на Гиндзе: Человеческий циклон» (фильм в двух частях)
| 銀座旋風児 / 銀座旋風児　黒幕は誰だ
| Nikaidô Takuya: Ginza Buraichô — Ginza Mite Guy
| The Human Cyclone
| Хироси Ногути
| Акико Муракоси
|-
| «Бродячий гитарист»
| ギターを持った渡り鳥
| Gitaa o motta wataridori
| The Rambling Guitarist
| Буити Сайто
| Юки Акицу
|-
| «Причал преступников»
| 波止場の無法者
| Hatoba no muhōmono
| Waterfront Outlaws
| Буити Сайто
| Хироко Канадзава
|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 1960-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=12| 1960
| «Бродячий гитарист 2» («Гитарист и фермер»)
| 口笛が流れる港町
| Kuchibue ga nagareru minatomachi
| The Guitarist and the Rancher
| Буити Сайто
| Кёко
|-
| «Поединок на Серебряной вершине»
| 雑草のような命
| Zassô no yô na inochi
| Duel on the Silver Peak
| Эйсукэ Такидзава
| Матико Вакамура
|-
| «История стрелка: Гангслингер Рюдзи»
| 拳銃無頼帖　抜き射ち
| Kenjû burai-chô: Nukiuchi no Ryû
| Tales of a Gunman: Ryuji The Gunslinger
| Хироси Ногути
| Мидори Исии
|-
| «Морской поток»
| 海から来た流れ者
| Umi kara kita nagaremono
|
| Токудзиро Ямадзаки
| Рэйко Фудзита
|-
| «Смерч на Гиндзе: Придорожная галька»
| 銀座旋風児　目撃者は彼奴だ
| Nikaidô Takuya: Ginza Buraichô
| The Wayside Pebble
| Хироси Ногути
| Акико Муракоси
|-
| «Бродячий гитарист 3: Время возвращения назад»
| 渡り鳥いつまた帰る
| Wataridori itsu mata kaeru
| Rambling Guitarist 3: Time To Come Back
| Буити Сайто
| Норико Таками
|-
| «История стрелка 2: Человек-молния»
| 拳銃無頼帖　電光石火の男
| Kenju burai-cho: Denkosekka no Otoko
| Tales of a Gunman: The Man of Lightning
| Хироси Ногути
| Кэйко
|-
| «Бродячий гитарист 4: Красное солнце»
| 赤い夕陽の渡り鳥
| Akai yûhi no wataridori
| Rambling Guitarist 4: Red Sun
| Буити Сайто
| Ясуко Ниномия
|-
| «Шестнадцатилетние»
| 十六歳
| Jûrokusai
| Reckless Drivers
| Эйсукэ Такидзава
| Сэнко Тамагава
|-
| «Бродячий гитарист 5: Бродяга снова в дороге»
| 大草原の渡り鳥
| Daisogen no wataridori
| Rambling Guitarist 5: Rambler Rides Again
| Буити Сайто
| Дзюнко Киёсато
|-
| «Буйный бродяга»
| 大暴れ風来坊
| Ôabare fûraibô
|
| Токудзиро Ямадзаки
| Рэйко Сэгава
|-
| «Городской пустомеля»
| 都会の空の用心棒
| Tokai no sora no yôjimbô
|
| Такаси Номура
| Юкари Акияма
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=9| 1961
| «Бродячий гитарист 6: Через волну»
| 波濤を越える渡り鳥
| Hao koeru wataridori
| Rambling Guitarist 6: Across The Wave
| Буити Сайто
| Норико Мацумото
|-
| «Тихоокеанские возможности»
| 太平洋のかつぎ屋
| Taiheiyo no katsugiboshi
| Pacific Porters
| Акинори Мацуо
| Норико Синада
|-
| «Ночь перед казнью»
| 処刑前夜
| Shokei zen’ya
| The Night Before Execution
| Эйсукэ Такидзава
| Юкико Такамура
|-
| «Шторм на Гиндзе: Вызов бури»
| 銀座旋風児　嵐が俺を呼んでいる
| Ginza senpūji arashi ga ore o yonde iru
| Call of the Storm
| Хироси Ногути
| Акико
|-
| «Праведный герой»
| でかんしょ風来坊
| De kansho fūraibō
| The Righteous Hero
| Буити Сайто
| Хидэко Мацуда
|-
| «Поток идущий против ветра»
| 風に逆らう流れ者
| Kaze ni sakarau nagare-sha
| Rambling in the Wind
| Токудзиро Ямадзаки
| Кёко Сэнума
|-
| «Бродячий гитарист 7: Посещение океана»
| 大海原を行く渡り鳥
| Ôunabara o yuku wataridori
| Rambling Guitarist 7: Visit To Ocean
| Буити Сайто
| Юки Сакаи
|-
| «Там, где горизонт встречается с солнцем»
| 太陽、海を染めるとき
| Taiyō, umi o someru toki
| Where the Horizen Meets the Sun
| Тосио Масуда
| Хироко Тамура
|-
| «Песня сезона»
| どじょっこの歌
| Doji yokono uta
| The Song of the Season
| Эйсукэ Такидзава
| Хироко Сэридзава
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=11| 1962
| «Бродячий гитарист 8: Возвращение на север»
| 北帰行より　渡り鳥北へ帰る
| Kita kikô yori: Wataridori kita e kaeru
| The Rambler Goes North
| Буити Сайто
| Юми Окада
|-
| «Призрачный охотник»
| 姿なき追跡者
| Sugata naki tsuisekisha
| Phantom Tracker
| Такуми Фурукава
| Аки Куродзуми
|-
| «Любовная история в Гиндзе»
| 銀座の恋の物語
| Ginza no koi no monogatari
| The Love Story of Ginza
| Корэёси Курахара
| Хисако Акита
|-
| «Мечты хулиганов»
| 夢がいっぱい暴れん坊
| Yume ga ippai abarenbō
|
| Акинори Мацуо
| Хидэко Мацуда
|-
| «Лицом к облакам»
| 雲に向かって起つ
| Kumo ni mukatte tatsu
| Facing to the Clouds
| Эйсукэ Такидзава
| Рэйко Накато
|-
| «Путешествие в одиночку»
| ひとり旅
| Hitori tabi
|
| Буити Сайто
| Норико Тонэ
|-
| «Как я тебя ненавижу!» («Этот ужасный парень»)
| 憎いあンちくしょう
| Nikui an-chikushō
| I Hate But Love
| Корэёси Курахара
| Норико Сакакита
|-
| «Молодые люди» («Свежие листья»)
| 若い人
| Wakai hito
| Young People / Flesh Leaves
| Кацуми Нисикава
| Сумико Хасимото
|-
| «На плечах любви и смерти»
| 愛と死のかたみ
| Ai to shi no katami
|
| Буити Сайто
| Асако Танабэ
|-
| «Опасные лапы»
| 危いことなら銭になる
| Yabai koto nara zeni ni naru
| Danger Paws
| Ко Накахира
| Томоко Акияма
|-
| «Человек с татуировкой дракона»
| 花と竜
| Hana to ryu
| A Man With a Dragon Tattoo
| Тосио Масуда
| Ман
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=8| 1963
| «Нет там ничего интересного?»
| 何か面白いことないか
| Nanika omoroi koto nai ka
| Isn’t There Anything Interesting?
| Корэёси Курахара
| Норико Курахаси
|-
| «Акация после дождя»
| アカシアの雨がやむとき
| Acacia no ame ga yamu toki
|
| Рэн Ёсимура
| Кэйко Сугияма
|-
| «Условия брачного контракта»
| 結婚の条件
| Kekkon no jōken
| ''| Буити Сайто
| Махиру Мито|-
| «Блюз туманной ночью»
| 夜霧のブルース
| Yogiri no burûsu| Foggy Night Blues| Такаси Номура
| Митико Сакакита|-
| «Цветущий холм»
| 丘は花ざかり
| Oka wa hanazakari|
| Киёси Хориикэ
| Мивако Кодзуки|-
| «Принц волков»
| 狼の王子
| Ōkami no ōji| Prince of Wolves| Тосио Масуда
| Ёко Кикути|-
| «В одиночку через Тихий океан»
| 太平洋ひとりぼっち
| Taiheiyô hitoribotchi| Alone Across the Pacific| Кон Итикава
| юная сестра героя|-
| «Люди, исчезнувшие в тумане»
| 霧に消えた人
| Kiri ni kieta hito|
| Рэн Ёсимура
| Миса Фудзисаки|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=4| 1964
| «Красный платочек»
| 赤いハンカチ
| Akai hankachi| Red Handkerchief| Тосио Масуда
| Рэйко Хираока|-
| «Холм на закате»
| 夕陽の丘
| Yūhi no oka| Sunset Hill| Акинори Мацуо
| Сэйко Нагасима|-
| «Пламя преданности» (в прокате СССР — «Пламя верности»)
| 執炎
| Shûen| The Flame of Devotion| Корэёси Курахара
| Киёно Кусака|-
| «Маленькие женщины» («Четверо юных сестёр»)
| 若草物語
| Wakakusa monogatari| Four Young Women / Four Young Sisters| Кэндзиро Моринага
| Юки Такамура|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=4| 1965
| «Призрак с чувствами»
| 意気に感ず
| Iki ni kanzu|
| Буити Сайто
| Саюко Минэгоа|-
| «Песня рассвета»
| 夜明けのうた
| Yoake no uta| Song of Dawn| Корэёси Курахара
| Норико Мидорикава|-
| «Печаль»
| 泣かせるぜ
| Nakaseru ze|
| Акинори Мацуо
| Тика Нимура|-
| «История, написанная водой»
| 水で書かれた物語
| Mizu de kakareta monogatari| A Story Written with Water| Ёсисигэ Ёсида
| Юмико Хасимото|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=7| 1966
| «Повесть о Гэндзи»
| 源氏物語
| Genji monogatari| The Tale of Genji| Тэцудзи Такэти
| Мурасаки|-
| «Два мирных человека»
| 二人の世界
| Akai tanima no kettô|
| Акинори Мацуо
| Рэйко Тогава|-
| «Босс молодёжи»
| 青春大統領
| Seishun daitōryō| Youth Vice President| Мио Эдзаки
| Кёко Сонада|-
| «Я люблю тебя до мозга костей»
| 骨まで愛して
| Hone made aishite|
| Буити Сайто
| Аяко Камбаяси|-
| «Гавань, куда нет возврата»
| 帰らざる波止場
| Kaerazeru hatoba| The Herbor of No Return| Мио Эдзаки
| Саэко Мидзусава|-
| «Вызов славе»
| 栄光への挑戦
| Eiko eno chôsen| Challenge for Glory| Тосио Масуда
| Норико Маяма|-
| «Тайная полиция Азии»
| アジア秘密警察
| Ajia himitsu keisatsu| Asiapol Secret Service| Акинори Мацуо
| Кёко Мисаки|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=9| 1967
| «Неуязвимый парень»
| 不死身なあいつ
| Fujimina aitsu|
| Буити Сайто
| Юмиэ|-
| «Жажда любви»
| 愛の渇き
| Ai no kawaki| The Thirst for Love| Корэёси Курахара
| Эцуко|-
| «Победитель»
| 星よ嘆くな　勝利の男
| Hoshi yo nageku na shōri no otoko| The Man of Victory| Тосио Масуда
| Ясиро Ёко|-
| «Тёплая туманная ночь»
| 夜霧よ今夜も有難う
| Yogiri yo kon’ya mo arigatô| A Warm Misty Night| Мио Эдзаки
| Акико Китадзава|-
| «Шторм пришёл и ушёл»
| 嵐来たり去る
| Arashi rai tari saru| The Storm Came and Went| Тосио Масуда
| Кохару|-
| «Одинокий ястреб на набережной»
| 波止場の鷹
| Hatoba no taka| Lone Hawk of the Water Front| Согоро Нисимура
| Томоко|-
| «Как падающая звезда» («Свистящий убийца»)
| 紅の流れ星
| Kurenai no nagareboshi| Like a Shooting Star / The Whistling Killer| Тосио Масуда
| Кэйко Сиракава|-
| «Мой любовник»
| 君は恋人
| Kimi wa koibito| My Lover| Буити Сайто
| помощница сценариста|-
| «Кэйитиро Акаги жив: Человек живёт в людском потоке»
| 赤木圭一郎は生きている　激流に生きる男
| Akagi keiichirō wa iki te iru gekiryū ni ikiru otoko|
| Кэндзи Ёсида
|
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=3| 1968
| «Путь якудзы»
| 遊侠三国志　鉄火の花道
| Tekka no hanamichi| The Sword Gamblers| Акинори Мацуо
| Орин|-
| «Жизнь периода Сёва» («Человек бурной эпохи»)
| 昭和のいのち
| Shōwa no inochi| Showa Era Life / Man of a Stormy Era| Тосио Масуда
| Хару Ёцуя|-
| «Снайпер»
| 狙撃
| Sogeki| Sniper / Sun Above,Death Below| Хиромити Хорикава
| Акико Кодака|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=7| 1969
| «Изгнанный в ад»
| 地獄の破門状
| Jigoku no hamonjo| Exiled to Hell| Тосио Масуда
| Косин Катаока|-
| «Золото сёгуна»
| 御用金
| Goyokin| Goyokin| Хидэо Гося
| Ориха|-
| «Пять тысяч километров к славе»
| 栄光への５０００キロ
| Eiko e no 5,000 kiro| 5,000 Kilometers to Glory / Safari 5000| Корэёси Курахара
| Юко Сакаки|-
| «Женщина, которую я бросил»
| 私が棄てた女
| Watashi ga suteta onna| The Girl I Abandoned| Кириро Ураяма
| Марико|-
| «Тело женщины»
| 女体
| Jotai| Vixen| Ясудзо Масумура
| Мити|-
| «Великолепная женщина-леопард»
| 華やかな女豹
| Hanayakana on’na hyō|
| Мио Эдзаки
| Кёко Фудзисима|-
| «Знамёна самураев»
| 待ち伏せ
| Fūrin kazan| Samurai Banners| Хироси Инагаки
| О-Куни|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 1970-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=4| 1970
| «Засада» (в России — «Засада на Кровавом перевале»)
| 待ち伏せ
| Machibuse| The Ambush| Хироси Инагаки
| О-Куни|-
| «Окаменевшая любовь»
| 愛の化石
| Ai no kaseki|
| Ёсихико Окамото
| Юки Сава|-
| «Одна солдатская авантюра»
| ある兵士の賭け
| Aru heishi no kake| One Soldier’s Gamble / The Walking Major| Кит Ларсен, Кодзи Сенно, Нубаки Сираи
| Сэцуко Такигути|-
| «Война и люди. Часть 1: Увертюры судьбы»
| 戦争と人間　第一部　運命の序曲
| Senso to ningen: Unmei no jokyoku| Men and War| Сацуо Ямамото
| Юкико Годаи|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=4| 1971
| «Снова любить»
| 愛ふただび
| Ai futatabi| To Love Again| Кон Итикава
| Мия|-
| «Война и люди. Часть 2: Любви и печали гор и рек»
| 戦争と人間　第二部　愛と悲しみの山河
| Senso to ningen II: Ai to kanashimino sanga| Men and War, Part Two| Сацуо Ямамото
| Юкико Годаи|-
| «Ревность»
| 嫉妬
| Shitto| Man on a False Flight| Масахиса Саданага
| Фумико Нагаи|-
| «Трактат: исповедь актрисы»
| 告白的女優論
| Kokuhakuteki joyûron| Confession, theory, actress| Ёсисигэ Ёсида
| Аки Каидо|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=2| 1972
| «Бледное воскресенье»
| 蒼ざめた日曜日
| Aoi zameta nichiyōbi|
| Сиро Мория
| четыре роли|-
| «Охотники за тенями»
| 影狩り
| Kage gari| Shadow Hunters| Тосио Масуда
| Титосэ|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=2| 1973
| «Мужчине живётся трудно. Фильм 11: Незабудка Торадзиро»
| 男はつらいよ　寅次郎忘れな草
| Otoko wa tsurai yo: Torajiro wasurenagusa| Tora-san’s Forget Me Not (Tora-san 11)| Ёдзи Ямада
| Лили|-
| «Война и люди. Часть 3: Окончание»
| 戦争と人間　第三部　完結篇
| Senso to ningen III: Kanketsuhen| Man and War, Part III| Сацуо Ямамото
| Юкико Годаи|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1975
| «Мужчине живётся трудно. Фильм 15: Зонтик Торадзиро»
| 男はつらいよ　寅次郎相合い傘
| Otoko wa tsurai yo: Torajiro aiaigasa| Tora-san’s Rise and Fall (Tora-san 15)| Ёдзи Ямада
| Лили|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1976
| «История Суйко эпохи Тэмпо»
| 天保水滸伝　大原幽学
| Tenpo suiko-den: ohara yugaku|
| Сацуо Ямамото
| Така|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1978
| «Конец лета»
| 渚の白い家
| Nagisa no shiroi ie| The End of Summer| Коити Сайто
| Нацуко Курохаси|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 1980-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1980
| «Мужчине живётся трудно. Фильм 25: Торадзиро — цветок гибискуса»
| 男はつらいよ　寅次郎ハイビスカスの花
| Otoko wa tsurai yo: Torajiro haibisukasu no hana| Tora’s Tropical Fever (Tora-san 25)| Ёдзи Ямада
| Лили|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1986
| «Салон Рокумэйкан»
| 鹿鳴館
| Rokumeikan| The Hall of the Crying Deer| Кон Итикава
| графиня Асако|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 1990-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1994
| «47 ронинов»
| 四十七人の刺客
| Shijûshichinin no shikaku| 47 Ronin| Кон Итикава
| Рику|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1995
| «Мужчине живётся трудно. Фильм 48: Алый цветок Торадзиро»
| 男はつらいよ　寅次郎　紅の花
| Otoko wa tsurai yo: Torajiro kurenai no hana| Tora-san 48 the final| Ёдзи Ямада
| Лили|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 2000-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=2| 2002
| «После четверга»
| 木曜組曲
| Mokuyo kumikyoku|
| Тэцуо Синохара
| Токико|-
| «Побег» (телесериал)| 逃亡
| Tôbô| Escape| Кон Итикава, Икуо Сэкимото, Масааки Тэдзука
| Оаки|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 2005
| «Ночь поминовения»
| 寝ずの番
| Nezu no ban| A Hardest Night!!| Масахико Цугава
| гостья|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=2| 2006
| «Любимое уравнение профессора»
| 博士の愛した数式
| Hakase no aishita sûshiki| The Professor and His Beloved Equation| Такаси Коидзуми
| сестра профессора|-
| «Незабудка»
| 早咲きの花
| Hayazaki no hana| Forget-Me-Not| Хироси Сугавара
| Минако Уэмацу|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 2007
| «Секси-голос и Робо» (телесериал)| セクシーボイスアンドロボ
| Sekushî boisu ando robo| Sexy Voice and Robo| Тоя Сато
| Маки Макёна|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 2010-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 2011
| «Вальс генов»
| ジーン・ワルツ
| Jîn warutsu| Gene Waltz| Кэнтаро Охтани
| Мариа Саэгуса|-
|}

 Комментарии 

 Примечания 

 Ссылки 
 
 Фото Рурико Асаока и постеры к её фильмам на tumblr.com''

Родившиеся в Маньчжоу-го